

Persone
 Chris Herd, propr. Christopher (1989) – calciatore australiano
 David Herd (1934-2016) – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 George Herd (1936) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Richard Herd (1932-2020) – attore statunitense
 Robin Herd (1939-2019) – ingegnere britannico
 Ronald Herd, noto con il ring name di Ron Bass (1948-2017) – wrestler statunitense

Altro
 The Herd – pop band inglese attiva tra il 1965 ed il 1970
 Wisconsin Herd – squadra di pallacanestro statunitense